Die Hamburg European Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Hamburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 17. bis 23. Juli 2022 im Tennisstadion am Rothenbaum statt. Erstmals seit 1978 handelte es sich bei dem Turnier wieder um ein "Combined-Event" bei dem Frauen und Männer zeitgleich bei einem Turnier am Rothenbaum aufschlugen. Im Jahr 2021 wurden die Turniere für Männer und Frauen noch im "Back-to-Back" Verfahren ausgetragen, bei denen zunächst die Damen und eine Woche später die Herren an den Start gingen.

Teilverteidigerin waren Elena-Gabriela Ruse im Einzel sowie die Paarung Jasmine Paolini/Jil Teichmann im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hamburg European Open 2022 fand vom 16. bis 17. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude